Е́дрово — топоним в России.
 
 Едрово — село в Валдайском районе Новгородской области России, административный центр Едровского сельского поселения.
 Едрово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги расположена на линии Бологое-Московское — Валдай — Старая Русса — Дно-1.
 Едрово — озеро на Валдайской возвышенности.
 Едрово — военный аэродром, место формирования 51-я дальнебомбардировочной авиационной дивизии.